Dowidat ist der Name von:
 Dennis Dowidat (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Otto Dowidat (1896–1975), deutscher Politiker und Unternehmer